Plaats in Indonesië
 Semare (Berbek), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Semare (Kraton), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java